Milo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Milo Township (Illinois)
 Milo Township (Iowa)
 Milo Township (Minnesota)